Liman Akzybir är en sjö i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Şabran Rayonu, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Baku. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Liman Akzybir.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Şabran Rayonu